276 км, 276-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

276 км — прежнее название разъезда Родники, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 665119.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 708314.

276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 592416.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813722.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область). Код 810743.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 861317.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 924412.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приволжская железная дорога (Саратовская область). Код 623794.
 276 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 766451.

276 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 454019.

Примечания